Горели — название нескольких населённых пунктов:
 Горели — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Горели — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.